Kukułkowate (Cuculidae) – rodzina ptaków z rzędu kukułkowych (Cuculiformes). Obejmuje ptaki o zróżnicowanej wielkości, długich ogonach i silnych nogach. Preferują środowiska leśne, choć niektóre gatunki żyją na otwartej przestrzeni. Główny pokarm to owady. Wiele gatunków należących do tej rodziny to pasożyty lęgowe – składają swoje jaja do gniazd innych ptaków. Często pisklęta kukułkowatych po wykluciu wyrzucają z gniazda jaja bądź pisklęta gospodarzy.

Występowanie 
Wszystkie kontynenty oprócz obszarów antarktycznych.

Podział systematyczny 
Do rodziny należą następujące podrodziny:
 Crotophaginae  – kleszczojady
 Centropodinae  – kukale 
 Cuculinae  – kukułki

Uproszczony kladogram dla rodziny Cuculidae:

Przypisy